Hegyi (Zemplínske Kopčany), község Szlovákiában
 Hegyi, régi magyar családnév